La Coma, dit col·loquialment sa Coma, és un topònim que designa una coma (del gàl·lic *cumba) o comellar, i que secundàriament pot designar indrets situats en una coma. A les Illes Balears hi ha els següents:
 La Coma (Sant Llorenç del Cardassar), urbanització costanera i nucli turístic del terme de Sant Llorenç del Cardassar. Pren el nom de la possessió homònima, situada entre la urbanització i la Punta de n'Amer.
 La Coma (Bunyola), urbanització residencial del terme de Bunyola, situada entre Palmanyola, Son Reus i l'Hospital Joan March o de Calbet. Pren el nom de la possessió homònima, situada entre la urbanització i la carretera de Santa Maria.
 La Coma (Andratx), barriada de la vila d'Andratx situada a la carretera del Capdellà
 La Coma (Binissalem), barriada de la vila de Binissalem situada a la part oriental
 La Coma (Banyalbufar), hotel de Banyalbufar, situat entre la vila i la cala
 La Coma (Felanitx), possessió del terme de Felanitx situada al camí del Castell de Santueri
 La Coma (Llubí), possessió del terme de Llubí situada al camí de Son Bernat
 La Coma (Manacor), possessió del terme de Manacor situada entre el nucli urbà i la possessió de Tortosa
 La Coma (Gènova), possessió del terme de Palma situada al nucli urbà de Gènova
 La Coma (Petra), possessió del terme de Petra situada entre la Canova i Termenor, vora la Ma-2230
 La Coma (Porreres), possessió del terme de Porreres situada al peu del Puig de Monti-sion
 La Coma (Puigpunyent), possessió del terme de Puigpunyent situada entre la vila i el Puig de Galatzó
 La Coma (Santa Eugènia), possessió del terme de Santa Eugènia situada entre les Coves i les Alqueries
 La Coma (Selva), possessió del terme de Selva situada entre els Albellons i el Guix
 La Coma (Sóller), nom de dues possessions del terme de Sóller:
 A la Serra d'Alfàbia, entre l'Arrom i el cementeri
 A la zona del Port, entre la Figuera i Bàlitx d'Amunt
 La Coma (Valldemossa), possessió del terme de Valldemossa situada al camí dels Cairats
 La Coma (Ciutadella), lloc i barriada del terme de Ciutadela, al sud del Canal Salat
 La Coma (Sant Antoni de Portmany), casa pagesa de Sant Antoni de Portmany situada a la vénda de Buscastell